Котис — фракийское имя:

Цари Боспора 
 Котис I (царь Боспора) — царь Боспора.
 Котис II (царь Боспора) — царь Боспора.
 Котис III (царь Боспора) — царь Боспора.

Цари Одрисского государства 
 Котис I — царь Одрисского государства во Фракии.
 Котис II — царь Одрисского государства во Фракии.
 Котис III — царь Одрисского государства во Фракии.

Другое 
 Котис (богиня)
 Котис (царь Лидии)
 Котис — правитель Пафлагонии в IV веке до н. э.